Le patronyme Laissus est porté par les personnes suivantes :

 Joseph Laissus (1900-1969) : chimiste et vernien français, père d'Yves Laissus ;
 Yves Laissus (1930- ) : archiviste-paléographe français, fils de Joseph Laissus ;
 Marie Laissus (1978- ) : snowboardeuse française.